Postillon peut désigner : 
 le postillon, un employé qui sert de guide, de commissionnaire, de cocher ou de palefrenier ;
 le conducteur d'une voiture de poste ;
 le chapeau d'uniforme féminin de la gendarmerie nationale française  ;
 une gouttelette respiratoire ou une projection involontaire de salive
 Le Postillon, un journal bimestriel grenoblois et de sa cuvette, à tendance critique revendiquée. Créé en 1885, puis épisodiquement disparu, sa version moderne, en version papier autant que numérique, date de 2009.

Référence

Voir aussi

Article connexe 
 Le Postillon de Lonjumeau, un opéra-comique de Adolphe Adam

Homonymie